Эдвард Хэллоуэлл (; 1808—1860) — американский  и медик.

Изучал и практиковал медицину в Филадельфии. Описал 55 новых видов рептилий.

Именем учёного названы два вида лягушек: Hyla hallowellii и Leptodactylus hallowellii.

Публикации в Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia 
 «Description of new species of African reptiles», 1844: 169—172.
 «Description of new species of reptiles from Africa», 1844: 118—120.
 «Descriptions of new species of African reptiles», 1844: 58-62.
 «Description of a new species of Chameleon from Western African», 1841: 111—115.
 «Descriptions of reptiles from South America», 1945 (2): 241—247.
 «Description of new species of African Reptiles», 1945: 247—250.
 «Description of a new species of Coluber inhabiting the United States», 1847: 278—281.
 «On the horned viper of western Africa», 1847: 319—321.
 «Description of two new species of Onychocephalus, from the western coast of Africa», 1848:
 «Description of a species of Eryx, from Madras», 1848: 184.
 «Reproduction of Coluber venustus», 1848: 245—246.
 «Descriptions of new species of reptiles inhabiting North America», 1852, 6: 177—182.
 «Descriptions of new species from Oregon», 1852, 6: 182—183.
 «On a new genus and two new species of African serpents», 1852: 203—205.
 «On a new genus and three new species of reptiles inhabiting North America», 1852: 206—209.
 «On some new reptiles from California», 1853, 6: 236—238.
 «Description of new species of Reptilia from western Africa», 1853, 64: 62-65
 «Descriptions of new reptiles from Guinea», 1854: 193—194.
 «Description of new reptiles from California», 1855, 7: 91-97.
 «On a genus and species of serpent from Honduras», 1855, 7: 97.
 «Remarks on the geographical distribution of reptiles», 1854: 98-105.
 «Notices of new reptiles from Texas», 1854: 192—193.
 «A large collection of living specimens of Sternothaerus odoratus», 1856, 8: 106—108.
 «On several new species of reptiles in the collection of the Academy of Natural Sciences», 1856, 8: 153—156.
 «Notes on reptiles in the collection of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia», 1856, 8: 221—238.
 «Note on the collection of reptiles from the neighborhood of San Antonio, Texas», 1856, 8: 306—310.
 «Description of several new North American Reptiles», 1857, 9: 215.
 «Notes of a collection of reptiles from the Gaboon country, West Africa», 1857, 9: 48-72.
 «Notes on the reptiles in the collection of the museum of the Academy of Natural Sciences», 1858, 8 (4): 146 153.
 «Report upon the Reptilia of the North Pacific Exploring Expedition, under command of Capt. John Rogers, U. S. N.», 1860, 12: 480 510.

Примечания 

Герпетологи США